Naselja u BiH:
 Konjikovići (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Konjikovići (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare